Чемпионат Испании по футболу 1963/1964 — 33-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 10-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 669 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
 «Леванте» — «Барселона» — 4:5 (8-й тур, 10 ноября 1963 года)
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Вальядолид» — «Сарагоса» — 0:4 (19-й тур, 2 февраля 1964 года)
 «Мурсия» — «Барселона» — 1:5 (3-й тур, 29 сентября 1963 года)
 Самая крупная победа дома: 6 голов
 «Барселона» — «Севилья» — 6:0 (7-й тур, 3 ноября 1963 года)
 «Валенсия» — «Вальядолид» — 6:0 (26-й тур, 22 марта 1964 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на bdfutbol.com
 Статистика на Wildstat.com

1964
Испания
0915-1231
Испания
0101-0426